Соревнования по футболу среди мужских команд на XXIII летней Универсиаде в Измире прошли со 10 по 20 августа 2005 года. Часть матчей прошло в Манисе и Айдыне.

В турнире приняли участие 16 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 9 по 16.

Медалисты

Составы 

Россия: вратари – Хомич, Яковлев; защитники – Карев, Колчин, Николаев, Шабаев, Шишкин; полузащитники – Архипов, Горбанец, Лешонок, Макаренко, Ребко, Старков, Тринитацкий, Туменко; нападающие – Бухаров, Гусак, Правосуд; гл. тренер Равиль Сабитов.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

За 9-16 места

За 13-16 места

Матч за 9 место

Матч за 11 место

Матч за 13 место

Матч за 15 место

За 1-8 места

За 5-8 места

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Финальная расстановка

Примечания

Ссылки 
 Технический отчет с официального сайта FISU
 Результаты турнира на портале RSSSF

Летняя Универсиада 2005
Футбол на летних Универсиадах
2005 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Турции